38. Sopot Festival odbył się 24-25 sierpnia 2001 roku, w Operze Leśnej. Konkurs prowadzili Artur Orzech, Agata Konarska i Tomasz Kammel. Wygrała Natacha Atlas z utworem „Ayeshteni”.

Finał (dzień międzynarodowy)

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20120827194443/http://bart.sopot.pl/sopotfestival/2001

Konkursy Sopot Festival
2001 w Polsce